Kyle Williams – giocatore di football americano nel ruolo di defensive tackle, nato nel 1983
 Kyle Williams – giocatore di football americano nel ruolo di wide receiver, nato nel 1988
 Kyle Williams – calciatore, nato nel 1987